Diomedesinseln ist der Name:
 der Diomedes-Inseln in der Beringstraße
 auch der Tremiti-Inseln in der Adria